Monteronesi – abitanti di Monteroni d'Arbia
Monteronesi – abitanti di Monteroni di Lecce